Lackenbach ist ein geographischer Name:

 Lackenbach, ungarisch Lakompak, kroatisch Lakimpuh,  Marktgemeinde im Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Lackenbach (Kirchanschöring), Dorf der Gemeinde Kirchanschöring im Landkreis Traunstein, Bayern
 Lackenbach (Gerlosbach), rechter Zufluss des Gerlosbachs bei Innertäler, Gemeinde Gerlosberg, Bezirk Schwaz, Tirol
 Lackenbach (Lainzerbach), linker Zufluss des Lainzerbachs, Wien
 Lackenbach (Ybbs), Zufluss der hier noch Ois genannten Ybbs bei Maierhöfen, Gemeinde Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Lackenbach ist ein Familiennamensbestandteil:
 Manfred Waldenmair-Lackenbach (* 1956), österreichischer Kommunikationsberater und Unternehmer
 Armin Lackenbach, bekannt als Armin L. Robinson (1900–1985), Musikverleger und Textdichter